Линда Керол Хамилтон () је америчка филмска глумица рођена 26. септембра 1956. године у Солсберију, Мериленд. Најпознатија улога јој је Сара Конор у филмовима Терминатор, Терминатор 2: Судњи дан и Терминатор: Мрачна судбина.

Филмографија 

|-
| 2019. || Терминатор: Мрачна судбина || -{Terminator: Dark Fate}- || Сара Конор ||
|-
| 2009. || Терминатор: Спасење || -{Terminator Salvation}- || Сара Конор ||глас
|-
| 2007. || || -{Beauty and the Beast: The Second Season}- || || 
|-
| 2007. || || -{Beauty and the Beast: The Complete First Season}- || || 
|-
| 2006. || || -{Missing in America}- || || 
|-
| 2005. || || -{The Kid & I}- || || 
|-
| 2005. || || -{Smile}- || || 
|-
| 2001. || || -{A Girl Thing}- || || 
|-
| 2000. || || -{Skeletons In the Closet}- || || 
|-
| 2000. || || -{Sex & Mrs. X}- || || 
|-
| 1999. || || -{The Color Of Courage}- || || 
|-
| 1998. || || -{Point Last Seen}- || || 
|-
| 1998. || || -{Rescuers, Stories Of Courage: Two...}- || || 
|-
| 1998. || || -{On The Line}- || || 
|-
| 1997. || || -{Shadow Conspiracy}- || || 
|-
| 1997. ||Дантеов врх ||Dante's Peak || градоначелница Рејчел Вандо || 
|-
| 1995. || || -{A Mother's Prayer}- || || 
|-
| 1995. || || -{Separate Lives}- || || 
|-
| 1994. || || -{Silent Fall}- || || 
|-
| 1991. || Терминатор 2: Судњи дан || -{Terminator 2: Judgment Day}- || Сара Конор || 
|-
| 1990. || || -{Mr. Destiny}- || || 
|-
| 1988. || || -{Go Toward The Light}- || || 
|-
| 1986. || || -{King Kong Lives}- || || 
|-
| 1986. || || -{Black Moon Rising}- || || 
|-
| 1986. || || -{Club Med}- || || 
|-
| 1985. || || -{Secret Weapons}- || || 
|-
| 1985. || || -{Secrets Of The Red Bedroom}- || || 
|-
| 1984. || Терминатор || -{The Terminator}- || Сара Конор || 
|-
| 1984. || Деца кукуруза || -{Children Of The Corn}- || Вики Бакстер || 
|-
| 1983. || || -{Secrets Of A Mother And Daughter}- || || 
|-
| 1982. || || -{Country Gold}- || || 
|-
| 1982. || || -{King's Crossing}- || || 
|-
| 1982. || || -{TAG: The Assassination Game}- || || 
|-
| 1981. || || -{Rape And Marriage: The Rideout Case}- || || 
|-
| 1980. || || -{Reunion}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа